Ала́н Алико́вич Болло́ев () — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начина свою карьеру Алан Боллоев в дубле московского «Торпедо». В скором времени он перебрался в «Торпедо» владимирское. В нём он играет до сих пор. Всего за команду в первенствах страны да Боллоев провел 364 матчей и забил 40 голов. В 2011—2013 гг. полузащитник выступал в костромском «Спартаке». В феврале 2018 года объявил о завершении карьеры.

Достижения 
 Победитель турнира второго дивизиона зоны «Запад» (2): 2004, 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Боллоева на неофициальном сайте ФК «Торпедо» Владимир

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Спартак» Кострома